Анастасия Андреевна Акимова (21 мая 1991, Москва) — российская футболистка, защитница клуба «Звезда-2005» и сборной России.

Биография

Клубная карьера 
Воспитанница московского футбола, занималась в разных командах Москвы, в том числе в «Чертаново». С 15 лет тренировалась в УОР «Россиянка» (Московская область).

В начале взрослой карьеры выступала в высшей лиге России за клуб «УОР-Звезда» (Звенигород). В 2011 году перешла в «Россиянку», в её составе становилась чемпионкой России (2011/12) и серебряным призёром (2012/13). Участвовала в матчах еврокубков.

С 2015 года играет за пермский клуб «Звезда-2005». Чемпионка России 2015 и 2017 годов, серебряный призёр 2016 года, бронзовый призёр 2018 и 2020 года, неоднократная обладательница Кубка России (2015, 2016, 2018). В 2018 году вошла в символическую сборную чемпионата страны по версии РФС.

Выступала за юношескую и молодёжную сборную России. В национальной сборной России дебютировала 19 ноября 2011 года в матче против Греции, заменив на 82-й минуте Марию Дьячкову, однако затем более пяти лет не выступала за сборную. В 2017—2019 годах была игроком основного состава команды.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте РФС
 Профиль на сайте ЖФЛ
 Профиль на сайте ЖФК «Звезда-2005»

Футболистки России
Игроки женской сборной России по футболу
Игроки ЖФК «УОР-Звезда»
Игроки ЖФК «Россиянка»
Игроки ЖФК «Звезда-2005»